Pola – zdrobnienie imienia Apolonia, od niedawna nadawane jako samodzielne imię,
 liczba mnoga rzeczownika pole,

Integralne części miejscowości w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 15
 Pola – część miasta Piwniczna-Zdrój
 Pola – część wsi Międzyleś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie
 Pola – część wsi Rudka w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Ruda-Huta
 Pola – część wsi Binarowa w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Biecz
 Pola – część wsi Łużna w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Łużna
 Pola – część wsi Szalowa w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Łużna
 Pola – część wsi Wierzchowie w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Wielka Wieś
 Pola – część wsi Łyczanka w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Siepraw
 Pola – część wsi Zalasowa w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Ryglice
 Pola – część wsi Długie w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Potworów
 Pola – część wsi Harklowa w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Skołyszyn
 Pola – część wsi Wrocanka w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Miejsce Piastowe
 Pola – przysiółek wsi Zagorzyce w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Sędziszów Małopolski
 Pola – część wsi Kuzie w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Zbójna
 Pola – część wsi Antonów w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Przystajń

Inne 
 Pola – singel Muńka Staszczyka
 Pola – tytuł albumu fonograficznego Apolonii Nowak i zespołu Swoją Drogą Trio.
 Pola – rzeka w Rosji
 Pola – polska aplikacja mobilna umożliwiająca uzyskanie informacji na temat pochodzenia produktów
 Pola – miejscowość na wyspie Mindoro, Filipiny
 Pola – włoski krążownik z czasów II wojny światowej

Zobacz też 
 Pole
 Piola (ujednoznacznienie)